Paragalaxias är ett släkte av fiskar. Paragalaxias ingår i familjen Galaxiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Norsartade fiskar
Paragalaxias